Трихлорэтан:
 1,1,1-Трихлорэтан (метилхлороформ), 
 1,1,2-Трихлорэтан (винилтрихлорид, β-трихлорэтан, симм-трихлорэтан),